Das PartyPoker.com World Matchplay 2013 war die 20. Auflage des World Matchplays, veranstaltet von der Professional Darts Corporation (PDC). Das Turnier fand vom 20. bis zum 28. Juli 2013 in Blackpool statt.

Im Finale besiegte Titelverteidiger und Rekordgewinner Phil Taylor den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis, der zum ersten Mal im Finale des World Matchplay stand, mit 18:13. Damit konnte Taylor den Wettbewerb zum sechsten Mal in Folge für sich entscheiden, insgesamt gewann er 14 Mal.

Preisgelder 

Wie in den letzten vier Jahren betrug das Preisgeld 2013 wieder £ 400.000.

Modus 
Bis einschließlich zum World Matchplay 2012 mussten alle Partien dieses Turniers mit einem Vorsprung von mindestens zwei Legs gewonnen werden. Es gab kein Sudden Death. Diese Regelung entfiel 2013 erstmals, nachdem sich die PDC mit dem Partner Sky Sports darauf geeinigt hatte, dass ein Maximum von fünf Extra-Legs gespielt wird, bevor es zum Tie-Break-Leg kommt. In der ersten Runde (Best of 19 Legs) konnte es so zu maximal 25 Legs kommen. Bei einem Spielstand von 12:12 wurde dann ein Entscheidungs-Leg gespielt.

Qualifikation 
Die Top-16 Spieler der PDC Order of Merit waren gesetzt. Die übrigen 16 Spieler waren die besten (noch nicht über die PDC Order of Merit gesetzten) Spieler der PDC Pro Tour 2013.

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Michael van Gerwen
 Adrian Lewis
 James Wade
 Simon Whitlock
 Andy Hamilton
 Wes Newton
 Raymond van Barneveld
 Justin Pipe
 Dave Chisnall
 Robert Thornton
 Kevin Painter
 Mervyn King
 Brendan Dolan
 Kim Huybrechts
 Terry Jenkins

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Jamie Caven
 Peter Wright
 John Part
 Stuart Kellett
 Paul Nicholson
 Gary Anderson
 Ronnie Baxter
 Colin Lloyd
 Steve Beaton
 Andy Smith
 Ian White
 Jelle Klaasen
 Jamie Lewis
 Ronny Huybrechts
 Mensur Suljović
 Mark Webster

Turnierplan

Finale

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Sammi Marsh und Daniella Allfree auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in Blackpool